Роберт Эдвард «Боб» Пирс (; , Уайаконда, округ Кларк, Миссури, США — , Ллойдминстер, Альберта, Канада) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.

Биография 

Начал заниматься борьбой в старших классах переехав в Оклахому. Тренировался у Оскара Берга, который также тренировал ещё одного олимпийского чемпиона Джека Ван Беббера. В 1926-1928 годах становился чемпионом штата среди старших школьников, в 1929 и 1930 годах побеждал на чемпионате США, в 1931 году победил на национальных университетских соревнованиях, в 1932 году занял на них же второе место. 

На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе выступал в категории до 56 килограммов (наилегчайший вес); титул оспаривали 8 человек. Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. Схватку судили трое судей, за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу решением судей при любом соотношении голосов начислялся 1 штрафной балл, за проигрыш решением 2-1 начислялись 2 штрафных балла, проигрыш решением 3-0 и чистый проигрыш карался 3 штрафными баллами.

Победив во всех схватках, Боб Пирс стал олимпийским чемпионом.

После колледжа стал профессиональным борцом, затем был тренером в частности в Mesa Junior College, в городе Гранд-Джанкшн, Колорадо. Умер в 1996 году в Канаде.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы легчайшего веса